Стенд-ап ( ‘стійка’)
Стенд-ап — репортерський прийом, коли журналіст працює безпосередньо в кадрі, часто на місці події.
Стенд-ап (жанр) — сольний виступ гумориста перед живою аудиторією.

Див. також
Stand Up — альбом групи Jethro Tull 1969 року.